José Luis García peut désigner : 
 José Luis García Sánchez (1941-), un réalisateur espagnol ;
 José Luis García Muñoz  dit José Luis Garci (1944-), un scénariste et réalisateur espagnol ;
 José Luis García-López (1948-), un dessinateur espagnol ;
 José Luis García Pérez (1972-), un acteur espagnol ;
 José Luis García del Pozo dit Recio (1991-), un footballeur espagnol ;
 José Luis García Ferrero (1929-2020), un homme politique espagnol.

Voir aussi